Егор Игоревич Дугин (4 ноября 1990, Челябинск, СССР) — российский хоккеист, центральный нападающий.

Карьера 
Егор Дугин начал свою профессиональную карьеру в 2008 году в составе медногорского клуба Первой лиги «Металлург», выступая до этого за фарм-клуб родного челябинского «Трактора». Проведя лишь два матча в составе медногорской команды, Егор стал игроком орского клуба Высшей лиги «Южный Урал», где за оставшуюся часть сезона набрал 9 (4+5) очков в 21 матче.

Перед началом сезона 2009/10 Дугин был приглашён в основной состав родного «Трактора», где 13 сентября 2009 года в домашнем матче против мытищинского «Атланта» он и дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, а четыре дня спустя в игре с петербургским СКА набрал своё первое очко в КХЛ, сделав результативную передачу. Всего в том году в 43 проведённых матчах он сумел набрать 2 (0+2) очка, также выступая в Молодёжной хоккейной лиге в составе клуба «Белые Медведи».

После следующего сезона, в котором Егор набрал 3 (1+2) очка в 16 матчах, руководство уральского клуба приняло решение командировать его в челябинский клуб ВХЛ «Мечел», однако уже в середине сезона 2011/12, находясь в ранге второго бомбардира лиги, он вернулся в КХЛ.

Достижения 
  Серебряный призёр чемпионата КХЛ в сезоне 2012/2013 в составе челябинского «Трактора».

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 2 марта 2016 года

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Южный Урал-Металлург»
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Белые медведи»
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Металлург» Жлобин
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК «Краковия»
Игроки ХК «Буран»